Чемпионат Канады по кёрлингу среди мужчин 1980 () проводился в городе Калгари (провинция Альберта) со 2 по 9 марта 1980 года. Турнир проводился в 51-й раз. В Альберте чемпионат проводился в 5-й раз, в Калгари — в 3-й раз.

Победитель получал право представлять Канаду (как «команда Канады»; ) на , который проходил в марте 1980 в городе Монктон (провинция Нью-Брансуик, Канада).

В турнире приняло участие 12 команд, представляющих провинции и территории Канады.

Чемпионом стала (7-й раз — и на настоящее время последний — в истории чемпионатов) команда, представляющая провинцию Саскачеван (для команды, которую возглавлял скип Рик Фолк, это была 1-я победа), выигравшая в финале у команды, представляющей провинцию Северное Онтарио (скип Эл Хакнер). Бронзовые медали завоевала команда, представляющая провинцию Альберта (скип Paul Gowsell).

Формат соревнований 
На первом, групповом этапе команды играют между собой по круговой системе в один круг. Три лучшие команды группового этапа выходят во второй этап, плей-офф, где играют по неполной олимпийской системе: сначала в полуфинале встречаются команды, занявшие на групповом этапе 2-е и 3-е место. Проигравший в полуфинале занимает общее 3-е место. В финале встречаются победитель полуфинала и команда, занявшая на групповом этапе 1-е место.

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Результаты соревнований

Групповой этап 
Турнирная таблица после завершения группового этапа

  команды, выходящие в плей-офф

Плей-офф

Полуфинал

Финал

Итоговая классификация 

  команда, на чемпионате мира 1980 выступающая как «команда Канады» (Team Canada)

Награды 
 Команда всех звёзд (All-Stars team)

По результатам точности бросков (в процентах) игроков в матчах кругового этапа на каждой позиции определяется команда «всех звёзд».

 Ross Harstone Sportsmanship Award
(Приз имени Росса Хардстона за воплощение спортивного духа)
 Wayne Hamilton ()

Примечания

Ссылки 
 CCA Stats Archive - 1980 Labatt Brier

См. также 
 Чемпионат Канады по кёрлингу среди женщин 1980

1980
Спортивные соревнования в Калгари
Спорт в Канаде в 1980 году
Март 1980 года